Duncan Campbell peut se référer à :

 Duncan Campbell († 1453),  Campbell, noble écossais ;
 Duncan Campbell († 1758), officier de l'armée britannique ;
 Duncan Campbell (1876-1916), militaire et homme politique britannique ;
 Duncan Campbell (né en 1944), journaliste et écrivain britannique ;
 Duncan Campbell (né en 1952), journaliste d'investigation et producteur de télévision britannique ;
 Duncan Campbell (né en 1958), chanteur britannique du groupe UB40 ;
 Duncan Campbell (né en 1972), artiste vidéaste irlandais.